Hedley (Engeland), een civil parish in het Engelse graafschap Northumberland
Hedley (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Hedley (band), Canadese band